Ch-15 ist:
 Ruta 15 (Chile), eine chilenische Straße
 Raduga Ch-15, eine sowjetische Luft-Boden-Rakete